Okręty US Navy o nazwie USNS "Bowditch":
 Pierwszy USNS "Bowditch" (T-AGS-21) był okrętem badawczym. W służbie w latach 1958-ok. 1988
 Drugi USNS "Bowditch" (T-AGS-62) jest okrętem badawczym. W służbie od 1996.

Bowditch
en:USS Bowditch